Bhushan ist der Familienname folgender Personen:

 Insook Bhushan (* 1952), amerikanische Tischtennisspielerin
 Rajesh Bhushan (* 1963), indischer Politiker, Minister für Gesundheit und Familienfürsorge
 Ravi Bhushan (* 1953), indischer Chemiker